André Blattmann
 René Blattmann – magistrato boliviano
 Walter Blattmann – ciclista svizzero